Малая Еловая — топоним:

Населённые пункты 

 Малая Еловая — деревня в Емельяновском районе Красноярского края.
 Малая Еловая — деревня в Ленинском районе Тульской области.

Реки 

Малая Еловая — река в Томской области и Красноярском крае, приток Еловой